Ez a cikk a Svenska Serien összesített tabelláját tartalmazza. A 15 év alatt az első helyen az IFK Göteborg végzett, mindössze 1 ponttal megelőzve az Örgryte IS-t.

A tabella

Források

Labdarúgással kapcsolatos listák
Svéd labdarúgás